WZU steht als Abkürzung für:

 Powiat Żuromiński in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Waschmaschinenzählerumschalter
 "Wissenschaftszentrum Umwelt" der Universität Augsburg
 Wenzhou University in Wenzhou

Abkürzung